Andrew Shaw, pseudonyme utilisé par plusieurs auteurs américains pendant les années 1960.
 Andrew Shaw (né en 1991), joueur professionnel de hockey sur glace canadien.